Gierlichs ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Koch-Gierlichs (1914–2009), deutsche Künstlerin
 Karl Gierlichs (1819–1887), preußischer Bürgermeister und Landrat
 Willy Gierlichs (1900–1945), deutscher Soziologe